Gminy w USA:
 Roc Roe (ang. Roc Roe Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Monroe
 Roc Roe (ang. Roc Roe Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Prairie